Obszary Natura 2000 w Polsce – obszary chroniące przyrodę w Polsce, utworzone w ramach europejskiego programu Natura 2000. Zajmują one łącznie około 20% powierzchni lądowej kraju (przy średniej europejskiej wynoszącej 18%), ale do powierzchni tej zalicza się kilkaset tys. ha wód Bałtyku (niemal cały pas przybrzeżny), w tym obszary niebędące wodami terytorialnymi Polski.

Na terenie Polski istnieje obecnie 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) o łącznej powierzchni 5,6 mln ha (w tym 648,5 tys. ha obszarów morskich). Powstawały one w latach 2004, 2007, 2008, 2011, najmłodszy zaś utworzono w roku 2012. Obszary te oznaczane są kodami, które składają się z liter „PLB” („PL” to kod Polski, a „B” to skrót od angielskiego słowa birds – ptaki) oraz sześciu cyfr.

W Polsce utworzono do tej pory 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk – SOO) o łącznej powierzchni 3,9 mln ha (w tym 359,7 tys. ha obszarów morskich). Zostały one zatwierdzone decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007, 25 stycznia 2008, 12 grudnia 2008, 10 stycznia 2011, 7 listopada 2013 oraz 26 listopada 2015. Część tych obszarów została już formalnie zatwierdzona rozporządzeniami Ministra Środowiska jako specjalne obszary ochrony siedlisk, pozostałe staną się nimi w przyszłości. Obszary te oznaczane są kodami, które składają się z liter „PLH” („PL” to kod Polski, a „H” to skrót od ang. habitat, czyli siedlisko) oraz sześciu cyfr.

Istnieje 7 obszarów oznaczonych kodem „PLC” – są to posiadające wspólne granice obszar ptasi oraz siedliskowy.

Lista obszarów programu Natura 2000 w Polsce

Obszary specjalnej ochrony ptaków

Obszary specjalnej ochrony siedlisk

Przypisy

Bibliografia 
 Natura 2000 Viewer, przeglądarka danych o obszarach Natura 2000 w Europie (Europejska Agencja Środowiskowa)
 Strona rządowa programu Natura 2000
 „Natura 2000 a turystyka”, portal informacyjno-edukacyjny o sieci Natura 2000
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (, z późn. zm.)
 Decyzje wykonawcze Komisji (UE) z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanych wykazów terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L7, Rocznik 62, 9 stycznia 2019)

Linki zewnętrzne 
 
 Interaktywna mapa form ochrony przyrody na stronie Geoserwisu GDOŚ
 Program edukacyjny „U źródeł Natury”

 
Polska